

Astronomia 
 3382 Cassidy – asteroide della fascia principale

Cinema 
Cassidy – film muto del 1917 diretto da Arthur Rosson 
 Butch Cassidy – film western con Paul Newman e Robert Redford

Fumetto 
 Cassidy – fumetto edito dalla Sergio Bonelli Editore
 Cassidy – personaggio del fumetto Preacher

Onomastica
Cassidy – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Cassidy – rapper statunitense (vero nome Barry Adrian Reese)
 Bill Cassidy – politico statunitense
 Butch Cassidy – criminale statunitense
 Christopher Cassidy – militare ed ex astronauta statunitense
 Dan Cassidy – ex tennista statunitense
 David Cassidy – attore, cantante e chitarrista statunitense
 Edward Idris Cassidy – cardinale australiano
 Eva Cassidy – cantante statunitense
 Jay Cassidy – montatore statunitense
 John Cassidy – ex cestista statunitense
 Katie Cassidy – attrice e cantante statunitense
 Nick Cassidy – pilota automobilistico neozelandese
 Ted Cassidy – attore statunitense